Robert Jantzen ( n.1952) -  un profesor american de matematica și statistici, profesor universitar la Villanova University (SUA), unul dintre animatorii și coorganizatorii principali ai conferințelor internaționale Marcel Grossmann, ai conferințelor internaționale de Relativitate generala și gravitație, speciast in teoria matematică a Relativității generale.

Biografie și creația stiintifica
A absolvit Universitatea din Princeton in anul 1974.
Este căsătorit cu Ani Mendel din anul 1990.
Interesele științifice sunt orientate spre teoria grupurilor Lie,geometrie diferențială și aplicarea acestora în fizică, teoria clasică relativității generale, gravitoelectromagnetism, cosmologia matematica, interpretarea prin măsurători și observatii a spatiu - timpului.

 
Robert Jantzen a studiat cu Taub, iar ulterior s- a specializat cu Remo Ruffini, Martin Walker, Rosanna Cester(  soția lui Tullio Regge), Douglas Eardley- este unul dintre fizicienii, care cuprinde arii extinse de teorie a  relativității generale, de la aspectele matematice, inclusiv numerice, până la astrofizica și cosmologie. A avut contacte și la cunoscut pe Paul Dirac.
Actualmente este profesor deplin la Universitatea Villanova, Pasadena,SUA.

Onoruri stiintifice
 Bernard Friedman memorial prize in Mathematics
 Shuichi Kusaka memorial Prize in Physics
 Member of Honor Society : Phi, Betta,Kappa
 Outstanding faculty research Award, Villanova University

Membru
 Societatea americană de Fizică
 Societatea internațională de gravitație și relativitate generala
 Membru AMS- TeX group
 Asociația americană a profesorilor de fizica

Activitatea stiintifica- organizatorică
Robert Jantzen a fost co- organizatorul unui număr mare de conferințe internaționale Marcel Grossmann, conferinte internaționale de gravitație și relativitate generala.

Referințe

Note